Dachstein
 Dachstein (Bas-Rhin)